Памятник Эмиру Тимуру — бронзовый конный монумент Тамерлану, государственному деятелю и полководцу, одному из основателей узбекской государственности.

Памятник, работы скульпторов Ильхома Джаббарова и Камола Джаббарова, был открыт 31 августа 1993 года в центре города Ташкента, в центральном сквере города, переименованном в честь Амира Темура. Открытие памятника, на котором присутствовал Президент Ислам Каримов, было приурочено к празднованию второй годовщины независимости страны.

Скульптура изображает Тамерлана, сидящего верхом на коне в полном походном облачении, в шлеме, выполненном в виде царской короны, с саблей в ножнах на поясе, который являлся отличительным признаком военного сословия той эпохи и с притороченным к седлу щитом. Левой рукой полководец сдерживает за поводья коня, правая рука поднята вверх. На постаменте памятника выгравировано имя правителя «AMIR TEMUR» и его девиз — «сила в справедливости» на четырёх языках — узбекском, русском, английском и арабском.

Изображения на денежных знаках, почтовых марках и государственных наградах 
Памятник Эмиру Тимуру в городе Ташкенте изображён на денежных знаках, почтовых марках и государственных наградах Узбекистана.
 Купюре номиналом 500 сумов, 1999 года, самой крупной купюре Узбекистана на момент выпуска.
 Памятной монете номиналом 10 сумов из медно-никелевого сплава, плакированного золотом, 1994 года, посвящённой 3-летию независимости Узбекистана.
 Памятной монете номиналом 10 сумов из серебра, 1994 года, посвящённой 3-летию независимости Узбекистана.
 Памятной монете номиналом 100 сумов из серебра, 1996 года, посвящённой 660-летию со дня рождения Амира Темура.
 Памятной монете номиналом 100 сумов из серебра, плакированного золотом, 1996 года, посвящённой 660-летию со дня рождения Амира Темура.
 Памятной монете номиналом 100 сумов из золота, 1997 года, посвящённой Амиру Темуру.
 Памятной монете номиналом 100 сумов, 1998 года «памятник Амиру Темуру».
 Памятной монете номиналом 100 сумов, 2001 года, посвящённой 10 годовщине независимости Узбекистана.
 Почтовой марке номиналом 100 сумов, 2012 года.
 Почтовой марке номиналом 450 сумов, 2012 года.
 Почтовой марке номиналом 600 сумов, 2012 года.

Галерея

Примечания 

Скульптуры по алфавиту
Тамерлан
Тамерлан
Бронзовые скульптуры
Скульптуры 1993 года
Тамерлан
Тамерлан